Khandūd är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul. Khandūd ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Khandūd är huvudsakligen bergig, men åt nordost är den kuperad. Khandūd ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Khandūd. Trakten runt Khandūd är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Khandūd är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Badakhshan (provins)